Manuel du Portugal peut désigner :

 Manuel  du Portugal (1469-1521),  du Portugal ;
 Manuel II du Portugal (1889-1932),  et dernier roi du Portugal ;
 Manuel du Portugal, prince héritier du trône (1531-1537) ;
 Manuel du Portugal, Manuel de Bragance, infant portugais (1640), fils du roi Jean IV du Portugal (1604-1656) ;
 Manuel du Portugal, Manuel de Bragance, infant portugais, (1697-1766), fils du roi Pierre II du Portugal (1646-1706) ;
 Manuel, prince du Portugal (1568-1638), fils du prétendant Antoine de Portugal (1531-1595) ;
Dom Manuel du Portugal, poète portugais du .

Références 

hu:Mihály portugál királyi herceg (egyértelműsítő lap)